11-й выпуск  Такс Про Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 12 октября 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал нидерландский велогонщик Дилан Груневеген из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 2 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 11 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 119 гонщиков. До финиша доехали 87 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Такс Про Классик 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Октябрь 2018 года